Ярославна — балет, поставленный в Ленинградском академическом малом оперном театре (МАЛЕГОТ) в 1974 году.

Спектакль задумывался, как новаторский, значительно расширяющий границы классического русского балета и представлял собой смешение самого балета, пантомимы и хорового пения. 
По мнению ряда балетных критиков Ярославна явила собой новый шаг в развитии современного балета, представляя "по существу, некую грандиозную эпико-драматическую хореосимфонию".

История постановки 
Спектакль был задуман ленинградским хореографом О.М. Виноградовым, как истинно русский спектакль, не просто на русскую тему, а подлинно русский по духу и образности. В итоге, автор пришёл к теме князя Игоря, рассматривая, однако, эту тему с противоположных позиций, чем в опере "Князь Игорь",  Александра Бородина. Хореографический язык и сценография также должны были радикально отличаться от принципов классического балета. Сам  Виноградов позднее вспоминал:
"Героиней нашего балета стала Ярославна. Образ русской женщины (матери, сестры, жены, возлюбленной) — собирательный символ Родины — определился как основа всей конструкции спектакля, а все остальное возникало словно через её мысли и чувства."
Для реализации своего замысла Виноградов привлёк композитора, ученика Дмитрия Шостаковича, Бориса Тищенко, который и стал автором музыки к спектаклю.

"Боря Тищенко без подлинных текстов «Слова» музыки не представлял: он ввёл в партитуру хор и гениально сочинил все вокальные сцены, органично вошедшие в музыкально-хореографическую ткань спектакля. Обычно создаваемый композиционный план балета по принципу Петипа — Чайковского, с точным хронометражем каждого эпизода, сюда не подходил. Боря сразу категорически от этого отказался, самостоятельно определив длительность каждого музыкального фрагмента. Я безоговорочно подчинился Тищенко в работе,
восторгаясь каждым сочинённым им отрывком. Никаких привычных форм балета — вариаций, па де де и так далее — здесь быть не могло!". 
  
В качестве сценографа был приглашен знаменитый режиссёр, художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов.
Композитор Борис Тищенко вспоминает о роли Любимова в создании спектакля:
"Юрий Петрович Любимов просто освятил эту постановку...Я помню как он приехал, мизансцены построил и всё зажило!".
Также, в качестве консультанта участвовал крупнейший специалист по «Слову о полку Игореве» академик Д. С. Лихачёв.

Получившийся спектакль, несмотря на опасения создателей, был, в целом, встречен положительно как критикой, так зрителями, чему немало поспособствовала сугубо положительная рецензия Дмитрия Шостаковича. 
"Балет "Ярославна" мне довелось посмотреть трижды. И всякий раз я был захвачен его музыкой - очень русской по духу... В ключевых моментах действия звучит хор. Поются подлинные тексты "Слова о полку Игореве". Это придаёт всей постановке не просто оригинальность, а историческую достоверность, художническую подлинность
". 
Спектакль был разрешён к вывозу на гастроли на Запад. В частности, он с успехом прошёл на Авиньонском фестивале в 1976 году (Франция).

Действующие лица балета и исполнители партий 
 Ефросиния Ярославна, княгиня Новгород-Северская -  Татьяна Фесенко,Тамара Статкун,Светлана Широких
 Игорь, князь Новгород-Северский - Никита Долгушин, Василий Островский, Константин Новосёлов
 Кончак, хан Половецкий - Александра Мальгина
 Владимир, сын Игоря - 
 Святослав Великий, князь Киевский - Олег Ужинский 
 Князья, Плакальщицы, Русские воины, Половецкие воины - Артисты кордебалета Малого оперного театра

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тищенко. Балет «Ярославна» .
 Краткое содержание балета «Ярославна» 

Балеты Олега Виноградова
Балеты Бориса Тищенко
Балеты 1974 года
Балеты по литературным произведениям
Слово о полку Игореве